Prenez garde à la peinture peut désigner :

Théâtre 
 Prenez garde à la peinture, comédie de René Fauchois représentée pour la première fois en 1932

Cinéma 
 Prenez garde à la peinture, court métrage français muet (1898) ; 
 Prenez garde à la peinture, court métrage français muet (1906) ; 
 Prenez garde à la peinture, court métrage américain muet de Fred Guiol avec Stan Laurel et Oliver Hardy (1927) ;
 Prenez garde à la peinture, film français d'Henri Chomette (1933), adaptation de la pièce de René Fauchois.

Homonymie